Дени́с Клю́ев:
 Клюев, Денис Викторович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Клюев, Денис Михайлович (род. 1980) — российский каратист.